US Open 2021 a fost cea de-a 141-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 30 august – 12 septembrie 2021, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Dominic Thiem, campionul US Open 2020 la simplu masculin, s-a retras din turneu din cauza unei leziuni la încheietura mâinii, lucru care l-a determint să-și încheie sezonul devreme. Naomi Osaka, campioana US Open 2020 la simplu feminin a pierdut în runda a treia împotriva lui Leylah Fernandez.

Daniil Medvedev a câștigat titlul la simplu masculin, învingându-l pe Novak Djokovic în finală cu 6–4, 6–4, 6–4. A fost primul său Grand Slam câștigat. La simplu feminin, Emma Răducanu a învins-o pe Leylah Fernandez în finală, cu 6–4, 6–3, câștigând primul său titlu de Grand Slam din carieră, și devine prima jucătoare de tenis (atât la masculin, cât și la feminin) care a reușit să câștige un Grand Slem venind din calificări. Răducanu a făcut acest lucru fără a pierde un set pe tot parcursul turneului US Open 2021.

Asociația de Tenis a Statelor Unite a permis revenirea spectatorilor după ce turneul din 2020 s-a jucat fără spectatori din cauza pandemiei de COVID-19 din New York. Totuși, din cauza creșterii cazurilor de COVID-19 din 2021, spectatorii trebuie să prezinte un test COVID-19 negativ sau dovada vaccinării pentru a intra în teren.

Acesta este primul turneu major de la Openul australian din 1997 care nu include pe niciunul dintre jucătorii Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams sau Venus Williams în tragerea principală la sorți.

Campioni
Simplul masculin a fost dominat de rusul Daniil Medvedev, în vârstă de 25 de ani, care a câștigat primul său titlu de Grand Slam. După Evgheni Kafelnikov și Marat Safin, a devenit al treilea campion al Rusiei și primul de la triumful lui Safin la Australian Open 2005. Ultima dată când un jucător rus a câștigat US Open a fost Safin în 2000. 

Britanica Emma Răducanu a câștigat proba la simplu feminin la doar trei luni după ce și-a făcut debutul în turneul WTA la Nottingham. Ea a câștigat primul ei titlu de Grand Slam din carieră. Ea a devenit prima jucătoare de tenis (atât la masculin, cât și la feminin) care a reușit să câștige un Grand Slam venind din calificări, cea mai tânără jucătoare de tenis care a câștigat un Grand Slam de la Maria Șarapova (Wimbledon 2004) și prima jucătoare de tenis britanică care triumfă într-un Grand Slam după Virginia Wade în 1977. 

Dublul masculin a fost câștigat de duoul americano-britanic Rajeev Ram și Joe Salisbury. A fost al doilea titlu de Grand Slam la dublu masculin pentru fiecare din ei.

Câștigătoarele la dublu feminin au fost australianca Samantha Stosur și chinezoaica Zhang Shuai, acesta fiind cel de-al doilea titlu comun, după Australian Open 2019. Pentru Stosur a fost cel de-al patrulea titlu de Grand Slam la dublu feminin și al doilea la US Open. 

Cuplul americano-britanic Desirae Krawczyk și Joe Salisbury au triumfat la dublu mixt, la fel ca la French Open 2021. Americanca a câștigat al treilea titlu de Grand Slam la rând la dublu mixt, după French Open 2021 cu Joe Salisbury și Wimbledon 2021 cu Neal Skupski.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Juniori

Premii în bani 
US Open are cele mai mari premii în bani dintre toate Grand Slam-urile. Compensația totală a premiilor în bani pentru US Open 2021 este de 57,5 milioane de dolari.

Note

2021
2021 în tenis
2021 în Statele Unite ale Americii
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021